Прва лига Македоније у фудбалу у сезони 2006/07, одржана је петнаести пут у органицацији Фудбалског савеза Македоније.
Нови прволигаши у овој сезони су Пелистер из Битоља и Напредок из Кичева, уместо Беласица ГЦ
из Струмице и Цементарница 55 из Скопља који су на крају сезоне 2005/06 испали у Другу лигу Македоније.

Титулу првака је бранила екипа ФК Работнички Кометал из Скопља.

Лига у сезона 2006/07. има 12 клубова. Сви клубови играју по три утакмице свако са сваким. Такмичење је почело 6. августа 2006, а завршило 27. маја 2007.

Састав Прве лиге у сезони 2006/07 
 Башкими, Куманово
 Брегалница, Штип
 Македонија ЂП, Скопље
 Влазрими, Кичево
 Напредок, Кичево
 Пелистер, Битољ
 Победа, Прилеп
 Работнички Кометал Скопље 
 Ренова, Џепчиште
 Силекс, Кратово
 Шкендија 79, Тетово
 Вардар, Скопље

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони. Резултати трећег круга су у другом реду 
{| align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"
|-style="background:#F0F0F0;"
!align="left"| !!Влазрими!!Вардар!!Напредок!!Шкендија 79!!Силекс!!Пелистер!!Македонија ЂП!!Работнички Кометал!!Башкими!!Ренова!!Победа!!Брегалница|-
!Влазрими
||XXX||0-1||1-3||3-0||2-12-5||0-1||0-50-5||0-3||2-32-3||1-10-1||2-41-2||0-0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Вардар
||3-010-0||XXX||5-12-0||0-01-0||0-1||2-1||2-2||0-20-0||3-0||1-10-1||2-12-3||1-1
|-
!ФК Напредок
||3-03-1||1-3||XXX||2-22-1||2-02-0||0-0||1-0||0-0||1-04-0||1-1||2-2||7-02-0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Шкендија 79
||2-04-2||0-2||2-1||XXX||2-1||0-1||2-21-1||1-1||2-01-1||1-52-1||1-10-2||3-1
|-
!Силекс
||1-1||3-22-2||3-3||0-06-0||XXX||2-02-1||1-2||2-10-1||0-1||3-0||2-2||4-03-0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Пелистер
||1-02-0||1-21-2||2-22-0||3-02-1||2-0||XXX||0-1||2-00-2||2-0||1-2||1-00-1||3-0
|-
!Македонија ЂП
||3-0||0-21-1||2-12-1||2-0||3-12-0||2-02-0||XXX||3-0||1-13-0||1-1||0-0||3-04-0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Работнички Кометал
||5-05-0||1-1||4-00-0||5-13-0||6-2||1-0||3-23-3||XXX||3-2||3-01-1||2-01-2||0-0
|-
!Башкими
||2-0||0-34-1||2-1||6-1||1-01-4||1-21-0||2-2||1-30-0||XXX||0-3||2-2||0-12-1
|-! style="background:#F0F0F0;" 
!Ренова
||3-0||3-0||0-02-0||1-2||3-02-1||1-0||0-22-0||1-1||2-22-0||XXX||2-34-3||3-04-0 
|-
!Победа||3-0||3-2||3-24-0||4-2||1-03-2||2-13-1||1-11-0||1-1||3-25-1||1-0||XXX||3-14-1
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Брегалница
||5-12-1||0-30-2||1-2||0-31-2||0-2||0-40-0||2-3||0-30-3||0-5||1-0||1-1||XXX|}

 Коначна табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

 Листа стрелаца 

 Доигравање 

* = Match awarded, Teteks dns

 УЕФА ранг листа националних лига у сезони 2006/07 (53) 
 (место у сезони 2005/06)
 34 (34)  Грузијска лига
 35 (35)  Литванска лига
 36 (37)  Македонска лига' 37 (36)  Исладска лига
 38 (40'')  Прва лига Лихтенштајна
 Full List

Резултати македонких клубова у европским такмичењима 2007/08.

Види још 
 Прва лига Македоније у фудбалу

Спољашње везе 
 Званични сајт Македонског фудбалског савеза

Прва лига Македоније у фудбалу
Сезона 2006/07. у македонском фудбалу